Javier González – pallavolista cubano
Javier González – calciatore peruviano
Javier González García – cestista spagnolo
Javier González Gómez – calciatore spagnolo
Javier González López – cestista portoricano